Stara Synagoga w Lesznie
 Nowa Synagoga w Lesznie
 Synagoga w Lesznie przy ul. Średniej